Сукумбиос:

 Сукумбиос — провинция на северо-востоке Эквадора.
 Сукумбиос — один из 7 кантонов эквадорской провинции Сукумбиос.